

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 César Sirot, (1844-1914), maître de forges homme politique français ;
 Hector Sirot-Mallez, (1835-1898), homme politique français ;
 Henri Sirot, (1868-1951), architecte français ;
 Jules Sirot, (1843-1918), homme politique français ;
 Stéphane Sirot, (1966- ), socio-historien français.

Homonymie de patronyme